Christoph Clark (Franco-Condado, França, 9 de fevereiro de 1958) é um ator e diretor de filmes pornográficos.

Ligações externas 
 Christoph Clark no Internet Adult Film Database

Atores pornográficos da França